Колчеданы — устаревшее название некоторых металлосодержащих минералов из группы сульфидов и арсенидов.

Населённые пункты 
 Колчедан — село в Каменском городском округе Свердловской области.
 Колчедан — посёлок в Каменском городском округе Свердловской области.

Железнодорожная станция 
 Колчедан — узловая железнодорожная станция Екатеринбургского региона Свердловской железной дороги, размещённая в одноимённом посёлке Свердловской области.